Miejscowości w USA:
 Sheboygan Falls – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Sheboygan Falls – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Sheboygan Falls (ang. Sheboygan Falls Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan